Exi steht für:
 Exi (Subkultur), Subkultur in Hamburg in den 1950er Jahren

EXI steht für:
 Efficient XML Interchange, Format für die binäre Repräsentation von XML Information Sets

Abkürzung